Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших () — приходской православный храм в Клайпеде, самый древний православный храм города. Входит в состав Клайпедского благочиния Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви.

История 
После Второй мировой войны верующие города Клайпеды из числа русских переселенцев (около 1000 человек) просили об открытии церкви в городе. В декабре 1947 года в бывшем здании лютеранской часовни была освящена православная церковь. Здание храма делили между собой православная и лютеранская общины.

 1947 год — Передача здания бывшей лютеранской кирхи православной общине.
 1947 — арестован июнь 1948 — Настоятель храма священник Феодор Радецкий
 1949—1983 год — Настоятель храма протоиерей Николай Недвецкий.
 1984—1986 год — Настоятель храма священник Александр Прокофьев.
 1986—2003 год — Настоятель храма архимандрит Антоний Буравцев.
 1989 год — Первые Рождественские святки.
 2003—2011 год — Настоятель храма отец Анатолий Стальбовский.
 2011—2017 год — Настоятель храма протоиерей Петр Олехнович.
 2017—2020 год — Настоятель храма благочинный протоиерей Клайпедского округа Владимир Артамонов.
 С 2020 — Настоятель храма епископ Тракайский Амвросий Федукович.

Примечания

Ссылки 
 

Клайпеда
Храмы Клайпеды
Появились в 1947 году в СССР
Появились в 1940-е годы в Литве
1947 год в Литве
Клайпеда